Лощиновка () — село, относится к Измаильскому району Одесской области Украины. Протекает река Кайраклия.

Население по переписи 2001 года составляло 1350 человек. Почтовый индекс — 68644. Телефонный код — 4841. Занимает площадь 1,87 км². Код КОАТУУ — 5122083401.

История 
В 1850 году в селе Кайраклия была открыта первая национальная школа.

После поражения России в Крымской войне деревня стала частью Молдавии и оставалась в Румынии до 1879 года.

До 1917 г. входила в состав Измаильского уезда Бессарабской губернии.

В конце 1917 года был создан Совет сельских депутатов. 4 февраля 1918 года аннексирована боярской Румынией. В 1940 г. после ультиматума выставленного Советским Союзом по возвращению Буковины, Румынские войска покидают территорию. В 1941—1944 года село снова было под румынским контролем.

В 1945 г. Указом ПВС УССР село Кайраклия переименовано в Лощиновку.

В конце августа 2016 года около 300 селян устроили массовые погромы домов цыганской общины в селе, причиной тому стало убийство 9-летней девочки мужчиной цыганской национальности.

Местный совет 
Адрес: 68644, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Лощинівка, вул.Ізмаїльська,67а

География 
Деревня расположена в историческом районе Буджак (Южная Бессарабия). Он расположен в 9 км к северу от города Измаил.

Население 
Население села составляет 1350 человек (2001 год). Плотность 722 чел / км². Большинство жителей — бессарабские болгары.

Демографическое развитие:

 1930—1427 человек
 1940—1694 человек
 2001 год — 1350 человек

Языки 
Численность и доля населения по родному языку по данным переписи населения 2001 года:

Личности 
Рождённые в Лощиновке:

 Райна Манджукова (р. 1970), болгарский журналист

Примечания

Ссылки 
 Лощиновка на сайте Верховной рады Украины